Trzęsienie ziemi (ang. Earthquake) – amerykański film z 1974 roku
 Trzęsienie ziemi (ang. Earthquake) – 3 odcinek 2 sezonu serialu pt. Współczesna rodzina
 John Tenta, znany pod pseudonimem Earthquake – kanadyjski zawodnik Wrestlingu i Sumo
 Earthquake, Nathaniel Stroman – amerykański aktor i komik
 San Jose Earthquakes – amerykański klub piłkarski

Muzyka 
 Earth Quake – amerykański zespół rockowo-popowy
 Earthquake – album Electric Sun
 Earthquake – singel DJ–a Fresha i Diplo
 Earthquake – singel Labrintha
 Earthquake – singel Lila Wayne’a z albumu Tha Carter
 Earthquake – singel Little Boots
 Earthquake – singel Mýa’i